brodek – rodzaj mchów Tortula Hedw.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Brodek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Wyśmierzyce
 Brodek – część wsi Olszowa w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jastrzębia
 Brodek – przysiółek wsi Mechnica w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Reńska Wieś
 Brodek – część wsi Oksa w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Oksa
 Brodek – część wsi Bejsce w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce

 Również
 Brodek – część dzielnicy Rój w Żorach

Cieki w Polsce 
 Brodek – struga, dopływ Brynicy
 Brodek – struga, dopływ Iłżanki
 Brodek – struga, dopływ Jaworki
 Brodek – struga, dopływ Moskawy
 Brodek – potok, dopływ Sanu
 Brodek – potok, dopływ Skrzynczany, w Kotlinie Kłodzkiej
 Brodek – struga, dopływ Słupi

Zobacz też 
 Bródek, Brodki
 Brodek u Přerova – miasteczko w Czechach

Przypisy